

Astronomia
 8225 Emerson – asteroide della fascia principale

Aziende 
Emerson – azienda italiana produttrice di elettronica di consumo
Emerson – multinazionale statunitense di servizi ingegneristici

Geografia 
 Canada
Emerson – città del Manitoba
 Stati Uniti d'America
Emerson – città della Contea di Columbia, Arkansas
Emerson – città della Contea di Bartow, Georgia
Emerson – città della Contea di Mills, Iowa
Emerson – township della Contea di Gratiot, Michigan
Emerson – villaggio della Contea di Dixon, Nebraska
Emerson – borough della Contea di Bergen, New Jersey

Persone 
Ralph Waldo Emerson – scrittore, saggista e filosofo statunitense (1803-1882)
Roy Emerson – tennista australiano (1936)
Keith Emerson – tastierista e pianista britannico (1944)
Emerson Fittipaldi – pilota automobilistico brasiliano (1946)
Michael Emerson – attore statunitense (1954)
Emerson Moisés Costa – calciatore brasiliano (1972)
Emerson Pereira da Silva – calciatore brasiliano (1973)
Emerson Ferreira da Rosa – calciatore brasiliano (1976)
Emerson Sheik – calciatore brasiliano naturalizzato qatariota (1978)
Emerson Ramos Borges – calciatore brasiliano (1980)
Emerson Pereira Nunes – calciatore brasiliano (1981)
Émerson dos Santos da Luz – calciatore capoverdiano (1982)
Emerson dos Santos da Silva – calciatore brasiliano (1985)
Emerson da Conceição – calciatore brasiliano (1986)
Emerson Palmieri – calciatore brasiliano naturalizzato italiano (1994)

Altro 
Emerson, Lake & Palmer
Emerson College – università di Boston, nel Massachusetts (Stati Uniti d'America)